Daniel Lorenz, dit Danny Lorenz, (né le  à Murrayville en Colombie-Britannique au Canada) est un joueur de hockey sur glace canadien.

Carrière 
Le gardien de but commence sa carrière aux Thunderbirds de Seattle en Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au repêchage d'entrée dans la LNH 1988 dans la  à la  par les Islanders de New York.

Il joue deux matchs au cours de la saison 1990-1991 de la LNH, mais essentiellement dans les clubs-écoles en Ligue américaine de hockey et en ECHL. Les années suivantes, le gardien joue encore quelques matchs à New York, il décide alors de s'émanciper en LIH. Il part ensuite en Europe, il arrive en Allemagne, aux Adler Mannheim au début de la saison 1998-1999. Cependant, en dépit du titre, il ne convainc ni l'équipe allemande ni d'autres clubs européens et repart en cours de saison en Amérique du Nord jouer dans des ligues mineures. Il revient en Europe, en Angleterre, où il joue pour les Nottingham Panthers en Ice Hockey Superleague et pour les Guildford Flames et les Newcastle Vipers en British National League. Lorenz finit sa carrière en 2004 avec les Scorpions du Nouveau-Mexique en Ligue centrale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986 || Hawks de Burnaby || BCJHL || 25 ||  ||  ||  ||  || 62 || 5,81 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 38 || 12 || 21 || 2 ||  || 199 || 5,68 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 62 || 20 || 37 || 2 ||  || 314 || 5,71 || 0 || 0 || 9 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Indians de Springfield || LAH || 4 || 2 || 1 || 0 || 210 || 12 || 3,43 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Thunderbird s de Seattle || LHOu || 68 || 31 || 33 || 4 ||  || 240 || 3,6 || 0 || 3 || 23 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Thunderbird s de Seattle || LHOu || 56 || 37 || 15 || 2 ||  || 221 || 4,11 || 0 || 0 || 23 || 13 || 6 || 7 || 751 || 40 || 3,21 ||  || 0 || 
|-
| 1990-1991 || Islanders de New York || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 || 80 || 5 || 3,75 || 86,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Islanders de Capital District || LAH || 17 || 5 || 9 || 2 || 940 || 70 || 4,47 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Renegades de Richmond || ECHL || 20 || 6 || 9 || 2 ||  || 75 || 4,41 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Islanders de New York || LNH || 2 || 0 || 2 || 0 || 120 || 10 || 5,02 || 83,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Islanders de Capital District || LAH || 53 || 22 || 22 || 7 ||  || 181 || 3,56 || 0 || 2 || 0 || 7 || 3 || 4 || 442 || 25 || 3,39 ||  || 0 || 4
|-
| 1992-1993 || Islanders de New York || LNH || 4 || 1 || 2 || 0 || 157 || 10 || 3,82 || 87,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Islanders de Capital District || LAH || 44 || 16 || 17 || 5 ||  || 146 || 3,63 || 0 || 1 || 2 || 4 || 0 || 3 || 219 || 12 || 3,29 ||  || 0 || 0
|-
| 1993-1994 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH || 20 || 4 || 12 || 0 || 982 || 91 || 5,56 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Indians de Springfield || LAH || 14 || 5 || 7 || 1 || 801 || 59 || 4,42 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 35 || 0 || 0 ||  || 0 || 0
|-
| 1994-1995 || Cyclones de Cincinnati || LIH || 41 || 24 || 10 || 3 ||  || 126 || 3,4 || 89,5 || 0 || 12 || 5 || 2 || 3 || 308 || 16 || 3,12 ||  || 0 || 0
|-
| 1995-1996 || Cyclones de Cincinnati || LIH || 46 || 28 || 12 || 5 ||  || 139 || 3,1 || 89,9 || 1 || 15 || 5 || 1 || 2 || 199 || 11 || 3,31 ||  || 0 || 0
|-
| 1996-1997 || Admirals de Milwaukee || LIH || 67 || 33 || 27 || 6 ||  || 221 || 3,4 || 89,1 || 0 || 6 || 3 || 0 || 3 || 187 || 11 || 3,53 ||  || 0 || 0
|-
| 1997-1998 || Admirals de Milwaukee || LIH || 54 || 28 || 18 || 4 ||  || 140 || 3,09 || 88,7 || 0 || 0 || 10 || 5 || 5 || 622 || 31 || 2,99 ||  || 1 || 2
|-
| 1998-1999 || Adler Mannheim || DEL || 22 ||  ||  ||  ||  || 54 || 3,08 || 0 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Aeros de Houston || LIH || 7 || 3 || 2 || 2 || 418 || 13 || 1,87 || 92,9 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 38 || 2 || 3,16 || 80 || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || Tiger Sharks de Tallahassee || ECHL || 33 || 15 || 12 || 2 ||  || 105 || 3,6 || 89,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Sabercats de Tacoma || WCHL || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 2 || 1 || 95,3 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Americans de Rochester || LAH || 4 || 0 || 2 || 1 || 168 || 15 || 5,36 || 84,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || Sabercats de Tacoma || WCHL || 54 || 23 || 25 || 6 ||  || 162 || 3,12 || 0 || 3 || 20 || 3 || 1 || 2 || 179 || 11 || 3,68 ||  || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Nottingham Panthers || EIHL || 46 ||  ||  ||  ||  || 122 || 2,78 || 0 || 0 || 24 || 6 || 1 || 3 || 20 || 360 || 3,33 ||  || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Scorpions du Nouveau-Mexique || LCH || 32 || 17 || 10 || 3 ||  || 100 || 3,35 || 89,6 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 8 || 1 || 5 || 0 || 357 || 25 || 4,2 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Palmarès 
 1989 : Trophée Del Wilson
 1999 : Coupe Turner avec les Aeros de Houston

Références 
  

Naissance en décembre 1969
Naissance dans le district régional du Grand Vancouver
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (LIH)
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Islanders de Capital District
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Renegades de Richmond
Joueur des Tiger Sharks de Tallahassee
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Scorpions du Nouveau-Mexique
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur des Newcastle Vipers
Joueur du Adler Mannheim